Eliot je priimek več znanih ljudi:

 George Eliot (1819—1880), angleška pisateljica
 Thomas Stearns Eliot (1888—1965), angleško-ameriški pesnik, dramatik in literarni kritik